V soubojích Krajského přeboru – Praha-město 1965/1966 se utkalo 14 týmů dvoukolovým systémem podzim - jaro. Tento ročník skončil v červnu 1966.

Výsledná tabulka 
Zdroj:
                        

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Reference 

1965/1966
Pražský
Pražský
Pražský
Pražský